Vire (rivier in België), een riviertje in Belgisch Luxemburg
Vire (rivier in Frankrijk), een rivier in Normandië
Vire (plaats), een plaats aan deze laatste rivier in het Franse departement Calvados
Viré, een plaats en gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire